Le  Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2017 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2017.

Cette  du Grand Prix moto de la Communauté valencienne s'est déroulée du 10 au  sur le Circuit de Valence Ricardo Tormo.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement définitif du championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

Grand Prix moto de la Communauté valencienne
Sport en Espagne en 2017
Sport en novembre 2017
Comm